Сонаргаон:

 Сонаргаон — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сонаргаон — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нараянгандж.